Pieschel ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur von Pieschel († 1924), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Friedrich Georg Pieschel (1819–1886), deutscher Kommunalpolitiker und Parlamentarier